Cesi, element químic de nombre atòmic 55
 Counter-Strike, videojoc d'acció en primera persona
 Cs (lletra), en l'escriptura rúnica
 Cs o Ciutadans - Partit de la Ciutadania